Hemiscola är ett släkte av paradisblomsterväxter. Hemiscola ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Paradisblomsterväxter
Hemiscola